Чемпионат Европы по тхэквондо 2010 года был 19-м турниром европейских мастеров тхэквондо. Чемпионат проводился в Санкт-Петербурге с 12 по 15 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Примечания

Ссылки 

2010
тхэквондо
Спорт в России в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Май 2010 года
2010 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты Европы в России